Вита́лий Заха́рченко:
 Захарченко, Виталий Георгиевич (род. 1982) — казахстанский борец греко-римского стиля.
 Захарченко, Виталий Юрьевич (род. 1963) — министр внутренних дел Украины, председатель Государственной налоговой службы Украины.